Ris-Orangis  es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Évry. La comuna forma por sí sola el cantón de su nombre.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Ris Orangis
Localidades a orillas del río Sena